Le tournoi de tennis de Tarente est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Raffaella Reggi remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexia Dechaume, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Bryukhovets et Eugenia Maniokova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tarente
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Tarente
Sport en Italie en 1990
Tennis en avril 1990
Tennis en mai 1990